Trois régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d'Heudicourt » :
 Le régiment d'Heudicourt cavalerie (1674-1693) ;
 Le régiment d'Heudicourt cavalerie (1703-1719) ;
 Le régiment d'Heudicourt cavalerie (1735-1748)

Homonymie d'unités militaires